71-й чемпионат Италии прошёл в Перудже с 30 ноября по 10 декабря 2011 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2482).

Таблица

Ссылки 
 
 71° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2011 год в шахматах
Ноябрь 2011 года
Декабрь 2011 года
Спорт в Италии в 2011 году
Спортивные соревнования в Умбрии
Спорт в Перудже